Santa Gemma Galgani kan avse:

 Santa Gemma Galgani, Casalotti – kyrkobyggnad i området Casalotti i västra Rom
 Santa Gemma Galgani, Monte Sacro – kyrkobyggnad i området Monte Sacro i nordöstra Rom